A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon a triatlon fiú versenyszámát augusztus 16-án rendezték az East Coast Parkban. A park Szingapúr legnépszerűbb nyilvános strandja és parkja; ez a találkozóhelye az Osim Singapore Triathlonnak (egy 2002-ben indult olimpiai triatlon versenyszámnak). A verseny 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból állt. 32 nemzet 32 sportolója vett részt.

Az új-zélandi Aaron Barclay végzett az első helyen. A cél előtt még fej-fej mellett futott az amerikai Kevin McDowell-lel, aki második lett. A verseny Barclay első nem óceániai triatlonja volt és az aranyérme Új-Zéland első érme az ifjúsági olimpián. A harmadik helyen az osztrák Alois Knabl végzett. Knobl volt az egyik legesélyesebb osztrák éremszerző. A zimbabwei Boyd Littleford és bermudai Ryan Gunn, akik az utolsó két helyen végeztek, összeálltak, hogy együtt teljesítsék a versenyt. Littlefordnak nehézségei akadtak úszás közben, ugyanis az úszószemüvege eltörött a víz alatt. A szingapúri Scott Ang a 29. helyen végzett.

Végeredmény
A verseny augusztus 16-án kb. délelőtt 9-kor (UTC+8) kezdődött az East Coast Parkban.

Megjegyzés: senkinek nem adtak 13-as rajtszámot.

Jegyzetek

Fordítás 

Triatlon a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon